Der Rajon Oleksandrija (; ) ist eine Verwaltungseinheit im Zentrum der Ukraine innerhalb der Oblast Kirowohrad, der Verwaltungssitz des Rajon ist die Stadt Oleksandrija. Sie liegt 75 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Kropywnyzkyj.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 gegründet, seit 1991 ist sie Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Onufrijiwka, Petrowe und Switlowodsk sowie die bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Oleksandrija und Switlowodsk

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Oblast Kirowohrad und grenzt im Norden an den Rajon Krementschuk (in der Oblast Poltawa gelegen), im Osten an den Rajon Kamjanske (in der Oblast Dnipropetrowsk gelegen), im Süden an den Rajon Krywyj Rih (Oblast Dnipropetrowsk), im Westen an den Rajon Kropywnyzkyj sowie im Nordwesten an den Rajon Tscherkassy (in der Oblast Tscherkassy gelegen).

Bis Juli 2020 grenzte er im Osten an den zur Oblast Dnipropetrowsk gehörenden Rajon Pjatychatky, im Süden an den Rajon Petrowe, im Südwesten an den Rajon Nowhorodka, im Westen an den Rajon Snamjanka, im Nordwesten an den Rajon Switlowodsk, sowie im Nordosten an den Rajon Onufrijiwka.

Der einzige größere Fluss in der Oblast ist die Inhulez. Daneben fließen einige kleinere Nebenflüsse der Inhulez durch das Rajongebiet, wie der Beresiwka, der Beschka und die Selena, die im Rajon ihre Quelle hat.
Durch den Rajon verläuft von Ost nach West die Fernstraße M 04/E 50 und von Oleksandrija beginnend nach Norden führend, die M 22.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzte sich im Rajon laut Volkszählung 2001 wie folgt zusammen:

Ukrainer: 87,3 %, Russen: 11,0 %, Weißrussen: 0,5 %, Griechen: 0,2 %, Armenier: 0,2 %, Moldawier: 0,1 %

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 9 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 5 Siedlungsgemeinden und 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 9 Siedlungen städtischen Typs
 173 Dörfer
 4 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Oleksandrija
 Stadtgemeinde Switlowodsk
 Siedlungsgemeinde Nowa Praha
 Siedlungsgemeinde Onufrijiwka
 Siedlungsgemeinde Pantajiwka
 Siedlungsgemeinde Petrowe
 Siedlungsgemeinde Pryjutiwka
 Landgemeinde Popelnaste
 Landgemeinde Welyka Andrussiwka

Bis Juli 2020 war er auf kommunaler Ebene administrativ in 2 Siedlungsratsgemeinden und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs: Nowa Praha, Pryjutiwka
 71 Dörfer
 4 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen 

Quelle:

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Karte der Region mit Gemeindegliederung auf der Seite des Rajons (ukrainisch)
 Administrative Unterteilung des Rajon (ukrainisch)
 Seite über die Geschichte des Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Oleksandrija